Bungo Tanjung (Pariaman Timur), een plaats in Indonesië
Bungo Tanjung (Barus), een plaats in Indonesië
Bungo Tanjung (Batipuh), een plaats in Indonesië
Bungo Tanjung (Tebo Ulu), een plaats in Indonesië